Borderlands ():
 Borderlands — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, разрабатываемая Gearbox Software:
 Borderlands — игра, вышедшая в октябре 2009 года.
 Borderlands 2 — продолжение Borderlands, вышедшее в сентябре 2012 года.
 Borderlands: The Pre-Sequel! — третья игра серии, вышедшая 17 октября 2014 года.
 Borderlands 3 — разрабатываемое продолжение Borderlands 2.
 Borderlands Legends — мобильная игра по мотивам Borderlands, разработанная 2K China и вышедшая 31 октября 2012 года.

См. также 
 Tales from the Borderlands — графическая приключенческая игра, основанная на серии Borderlands.